Mingshui Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mingshui (häradshuvudort), Heilongjiang, 
 Mingshui (socken i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar